Althea Louise Brough Clapp, ameriška tenisačica, * 11. marec 1923, Oklahoma City, ZDA, † 3. februar 2014, Vista, Kalifornija, ZDA.

Louise Brough je v posamični konkurenci štirikrat osvojila Prvenstvo Anglije, v letih 1948, 1949, 1950 in 1955, ter leta 1947 Nacionalno prvenstvo ZDA in leta 1950 Prvenstvo Avstralije. Na turnirjih za Amatersko prvenstvo Francije se je najdlje uvrstila v polfinale v letih 1946, 1947 in 1950. Skupno je odigrala štirinajst finalnih dvobojev, na katerih je šestkrat zmagala in osemkrat izgubila. Trikrat jo je premagala Margaret Osborne, sicer njena najpogostejša partnerica med ženskimi dvojicami. V tej konkurenci je kar dvanajstkrat osvojila Nacionalno prvenstvo ZDA, petkrat Prvenstvo Anglije, trikrat Amatersko prvenstvo Francije in enkrat Prvenstvo Avstralije. Nacionalno prvenstvo ZDA in Prvenstvo Anglije je po štirikrat osvojila tudi v konkurenci mešanih dvojic. Leta 1966 je bila sprejeta v Mednarodni teniški hram slavnih.

Finali Grand Slamov

Posamično (14)

Zmage (6) 

|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1947 || Nacionalno prvenstvo ZDA ||   Margaret Osborne || 8–6, 4–6, 6–1
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1948 || Prvenstvo Anglije ||  Doris Hart || 6–3, 8–6
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1949 || Prvenstvo Anglije <small>(2) ||  Margaret Osborne || 10–8, 1–6, 10–8
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1950 || Prvenstvo Avstralije ||  Doris Hart || 6–4, 3–6, 6–4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1950 || Prvenstvo Anglije <small>(3) ||  Margaret Osborne || 6–1, 3–6, 6–1
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1955 || Prvenstvo Anglije <small>(4) ||  Beverly Baker || 7–5, 8–6
|}

Porazi (8) 

|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1942 || Nacionalno prvenstvo ZDA ||  Pauline Betz  || 4–6, 6–1, 6–4
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1943 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(2) ||  Pauline Betz  || 6–3, 5–7, 6–3
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1946 || Prvenstvo Anglije ||  Pauline Betz  || 6–2, 6–4
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1948 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(3) ||  Margaret Osborne || 4–6, 6–4, 15–13
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1952 || Prvenstvo Anglije <small>(2) ||  Maureen Connolly  || 6–4, 6–3
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1954 || Prvenstvo Anglije <small>(3) ||  Maureen Connolly  || 6–2, 7–5
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1954 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(4) ||  Doris Hart  || 6–8, 6–1, 8–6
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1957 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(5) ||  Althea Gibson  || 6–3, 6–2
|}

Ženske dvojice (28)

Zmage (21) 

|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1942 || Nacionalno prvenstvo ZDA ||  Margaret Osborne ||  Pauline Betz Doris Hart  || 2–6, 7–5, 6–0
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1943 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(2) ||  Margaret Osborne ||  Pauline Betz Doris Hart  || 6–4, 6–3
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1944 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(3) ||  Margaret Osborne ||  Pauline Betz Doris Hart || 4–6, 6–4, 6–3
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1945 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(4) ||  Margaret Osborne ||  Pauline Betz Doris Hart  || 6–3, 6–3
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1946 || Prvenstvo Anglije ||  Margaret Osborne ||  Pauline Betz Doris Hart  || 6–3, 2–6, 6–3
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1946 || Amatersko prvenstvo Francije ||  Margaret Osborne ||  Pauline Betz Doris Hart  || 6–4, 0–6, 6–1
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1946 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(5) ||  Margaret Osborne ||  Pat Canning Todd Mary Arnold Prentiss  || 6–1, 6–3
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1947 || Amatersko prvenstvo Francije <small>(2) ||  Margaret Osborne ||  Pauline Betz Pat Canning Todd || 7–5, 6–2
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1947 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(6) ||  Margaret Osborne ||  Pat Canning Tod Doris Hart || 5–7, 6–3, 7–5
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1948 || Prvenstvo Anglije <small>(2) ||  Margaret Osborne ||  Doris Hart Pat Canning Tod || 6–3, 3–6, 6–3
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1948 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(7) ||  Margaret Osborne ||  Pat Canning Tod Doris Hart  || 6–4, 8–10, 6–1
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1949 || Amatersko prvenstvo Francije <small>(3) ||  Margaret Osborne ||  Joy Gannon Betty Hilton  || 7–5, 6–1
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1949 || Prvenstvo Anglije <small>(3) ||  Margaret Osborne ||  Gussy Moran Pat Canning Tod || 8–6, 7–5
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1949 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(8) ||  Margaret Osborne ||  Doris Hart Shirley Fry  || 6–4, 10–8
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1950 || Prvenstvo Avstralije ||  Doris Hart ||  Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long || 6–2, 2–6, 6–3
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1950 || Prvenstvo Anglije <small>(4) ||  Margaret Osborne ||  Shirley Fry Doris Hart || 8–6, 7–5
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1950 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(9) ||  Margaret Osborne ||  Doris Hart Shirley Fry  || 6–2, 6–3
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1954 || Prvenstvo Anglije <small>(5) ||  Margaret Osborne ||  Shirley Fry Doris Hart || 4–6, 9–7, 6–3
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1955 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(10) ||  Margaret Osborne ||  Doris Hart Shirley Fry  || 6–2, 1–6, 6–3
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1956 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(11) ||  Margaret Osborne ||  Betty Rosenquest Pratt Shirley Fry  || 6–3, 6–0
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1957 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(12) ||  Margaret Osborne ||  Althea Gibson Darlene Hard || 6–2, 7–5
|}

Porazi (7) 

|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1947 || Prvenstvo Anglije ||  Margaret Osborne ||  Doris Hart Pat Canning Tod || 3–6, 6–4, 7–5
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1950 || Amatersko prvenstvo Francije ||  Margaret Osborne ||   Doris Hart Shirley Fry  || 6–4, 5–7, 6–1
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1951 || Prvenstvo Anglije <small>(2) ||  Margaret Osborne ||  Shirley Fry Doris Hart || 6–3, 13–11
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1952 || Prvenstvo Anglije <small>(3) ||  Maureen Connolly ||  Shirley Fry Doris Hart || 8–6, 6–3
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1952 || Nacionalno prvenstvo ZDA ||  Maureen Connolly ||  Doris Hart Shirley Fry  || 10–8, 6–4
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1953 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(2) ||  Margaret Osborne ||  Doris Hart Shirley Fry  || 6–2, 7–9, 9-7
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1954 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(3) ||  Margaret Osborne ||  Doris Hart Shirley Fry  || 6–4, 6–4
|}

Mešane dvojice (11)

Zmage (8) 

|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1942 || Nacionalno prvenstvo ZDA  ||  Ted Schroeder ||  Pat Canning Todd Aleja Russell  || 3–6, 6–1, 6–4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1946 || Prvenstvo Anglije ||  Tom Brown ||  Dorothy Bundy Geoff Brown  || 6–4, 6–4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1947 || Prvenstvo Anglije <small>(2) ||  John Bromwich ||  Nancye Wynne Bolton Colin Long  || 1–6, 6–4, 6–2
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1947 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(2) ||  John Bromwich ||  Gussy Moran Pancho Segura  || 6–3, 6–1
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1948 || Prvenstvo Anglije <small>(3) ||  John Bromwich ||  Doris Hart Frank Sedgman  || 6–2, 3–6, 6–3
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1948 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(3) ||  Tom Brown ||  Margaret Osborne Bill Talbert || 6–4, 6–4
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1949 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(4) ||  Eric Sturgess ||  Margaret Osborne Bill Talbert || 4–5, 6–3, 7–5
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1950 || Prvenstvo Anglije <small>(4) ||  Eric Sturgess  ||  Pat Canning Todd Geoff Brown || 11–9, 1–6, 6–4
|}

Porazi (3) 

|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1946 || Nacionalno prvenstvo ZDA  ||  Robert Kimbrell ||  Margaret Osborne Bill Talbert  || 6–3, 6–4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1949 || Prvenstvo Anglije ||  John Bromwich ||  Sheila Piercey Summers Eric Sturgess  || 9–7, 9–11, 7–5
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1955 || Prvenstvo Anglije <small>(2) ||  Enrique Morea  ||  Doris Hart Vic Seixas  || 8–6, 2–6, 6–3
|}

Sklici

Zunanje povezave
 

Ameriški tenisači
Sprejeti v Mednarodni teniški hram slavnih